Esta é uma lista que contém as 28 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Antena 1, uma rede de emissoras de rádio brasileira com sede na cidade de São Paulo. Além disso, a lista contém ainda as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais.

Emissoras próprias

Geradora

Filiais

Emissoras afiliadas

Espírito Santo

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 Anatel – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 Anatel – Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa 

Antena 1